De 1. divisjon 2002 was het zesde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 14 april en eindigde op 27 oktober 2002. Topscorer werd Tom Reidar Haraldsen van promovendus Oslo Øst met 30 treffers.

Eindstand

Promotie/degradatie
 Tromsø IL en Aalesunds FK promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Moss FK en IK Start.
 Sandefjord verliest in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van SK Brann, waardoor beide clubs komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen als dit seizoen.
 Åsane, Tromsdalen, Lørenskog en Tollnes degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

SK Brann Bergen handhaaft zich en komt ook in 2003 uit in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeventien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
'''Tromsø IL
Thomas Tøllefsen, Knut Borch, Svein Morten Johansen, Roger Lange, Arne Vidar Moen, Karim Essediri, Miika Koppinen, Thomas Hafstad, Robin Berntsen, Jonas Johansen, Henri Myntti, Hans Åge Yndestad, Leo Olsen, Morten Gamst Pedersen, Espen Minde, Bjørn Johansen, Lars Iver Strand, Ole Andreas Nilsen, Roar Christensen, Rune Berger, Ole Talberg, Orri Freyr Oscarsson, Vegard Berg-Johansen, Péter Kovács, Bård Karlsen en Steinar Nilsen. Trainer-coach: Trond Johansen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2002
Noors voetbalelftal in 2002

2002
Competitievoetbal 2002